Выхинская волость — волость 1-го стана Московского уезда Московской губернии Российской империи, существовавшая в 1861—1917 годах. На северо-востоке граничила с Пехорской волостью, на востоке — с Богородским уездом, на юго-востоке — с Бронницким уездом, на юге — с Царицынской волостью, на западе — с Нагатинской волостью, на северо-западе — с Москвой, на севере — с Ростокинской волостью.

Выхинская волость была образована в 1861 году в ходе крестьянской реформы. Административным центром волости стала деревня Выхино, там располагалось волостное правление. В справочной книжке 1890 года отмечалось: «Жители Выхинской волости год от года меньше занимаются хлебопашеством и промыслом на постоялых дворах. Причина этому — недостаток навоза и прошедшие железные пути, вследствие чего последовало уменьшение путевой езды. Выхинцы занимаются кустарным производством: лент, пуговиц, бассона, чулок, легковым и ломовым извозом по Москве.»

В 1917 году в результате расширения Москвы в состав города вошла часть Выхинской волости. Оставшаяся её часть была поделена между Люберецкой и Перово-Кусковской волостями.

В настоящее время территория Выхинской волости находится в составе Юго-Восточного, Восточного округов Москвы и Люберецкого района Московской области.

Населённые пункты 
По состоянию на начало XX века, в состав Выхинской волости входили следующие населённые пункты:

Примечания 

Волости Московского уезда